Les Chiefs de Langley sont une franchise de hockey sur glace junior. Ils sont situés à Langley en Colombie-Britannique et font partie de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique.

Saison par Saison 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Voir aussi 

Club de hockey sur glace en Colombie-Britannique
Club sportif fondé en 2006
Langley (ville)